Uleastrum är ett släkte av bladmossor. Uleastrum ingår i familjen Orthotrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Uleastrum